Чемпіонат Італії з футболу 1922—1923 — 23-й сезон футбольного чемпіонату в Італії. У чемпіонаті брали участь 56 команд. Переможцем турніру став клуб Дженоа.

Попередня кваліфікація

Перший раунд 

(*) Матч через помилку судді переграли через тиждень.

Другий раунд 

(*) Провели додатковий матч.

Третій раунд

Четвертий раунд

П'ятий раунд

Північна Італія

Група A

Група В 

Плей-оф

Перегравання

Група С 

Плей-оф

Фінальний раунд

Південна Італія

Марке 
Анконітана кваліфікувалась до півфіналу.

Лаціо

Кампанія

Апулія

Сицилія

Півфінали 
Група A

Група В

Фінал

Національний фінал

Примітки

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1923
Італія
Італія